

Astronomia 
 Triangolo – costellazione nell'emisfero boreale
 Triangolo Australe – costellazione nell'emisfero australe
 Triangolo Estivo – asterismo nell'emisfero boreale
 Triangolo Invernale – asterismo nell'emisfero boreale
 Triangolo di Primavera – asterismo nell'emisfero boreale
 Galassia del Triangolo – galassia nell'emisfero boreale

Elettrotecnica 
 Triangolo – Configurazione di tre resistenze elettriche (in contrapposizione con la configurazione a stella e relative Trasformazioni stella-triangolo)

Matematica 
 Triangolo – in geometria, poligono avente tre vertici e tre lati
 Triangolo di Tartaglia – disposizione geometrica dei coefficienti binomiali a forma di triangolo

Musica 
 Triangolo – strumento a percussione di forma triangolare.
 Triangolo – gruppo musicale italiano degli anni settanta.
 Triangolo – canzone di Renato Zero.

Altro 
 Triangolo – in enigmistica, tipo di gioco enigmistico
 Triangolo – figura araldica
 Triangolo – in psicologia, all'interno dell'approccio sistemico-relazionale di Murray Bowen, rappresentazione di una forma base delle relazioni familiari
 Triangolo amoroso – relazione amorosa (non necessariamente implicante anche relazioni sessuali) che coinvolge tre persone
 Triangolo sessuale – una relazione sessuale in cui sono coinvolte tre persone contemporaneamente
 Triangolo – nei lager nazisti, simbolo con il quale venivano identificati i prigionieri:
 Triangolo rosa – omosessuali
 Triangolo rosso – prigionieri politici
 Triangolo nero – individui non accettati socialmente
 Triangolo viola – testimoni di Geova
 Triangolo delle Bermude – zona dell'Oceano Atlantico nota per presunti fenomeni paranormali
 Triangolo della morte – zona del Nord Italia nota per varie uccisioni a sfondo politico avvenute alla fine della seconda guerra mondiale
 Triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano – zona della Campania nota per vicende legate all'inquinamento ambientale
 Triangolo della Sedia – distretto industriale del Friuli-Venezia Giulia
 Triangolo (Israele) – concentrazione di città e villaggi arabo-israeliani adiacenti alla Linea Verde
 Triangolo da cuoco – capo di abbigliamento del cuoco
 Triangolo – nel calcio ed in altri sport di squadra, manovra con cui due giocatori della medesima compagine aggirano un avversario scambiandosi rapidamente il pallone